Pearl River (Luisiana)
Pearl River (Mississippi)
Ou ainda:
Pearl River Tower

Desambiguações de topônimos